Die Brücke (kunst), een beweging uit de beeldende kunst (1905-1913)
Die Brücke (1959), een film over de Tweede Wereldoorlog